Korsfjorden eller Krossfjorden kan vise til flere fjorde i Norge:

 Korsfjorden (Sør-Varanger) – et sund i Sør-Varanger kommune i Finnmark fylke
 Korsfjorden (Alta) – en fjord i Alta kommune i Finnmark
 Korsfjorden (Trøndelag) – en del af Trondheimsfjorden i Trøndelag
 Korsfjorden (Hordaland) – en fjord i Sund og Austevoll kommuner i Hordaland fylke
 Krossfjorden (Svalbard) – en fjord på Svalbard
 Krossfjorden (Rogaland) – en betegnelse på fjordsystemet Vindafjorden, Yrkjefjorden og Sandeidsfjorden i Rogaland fylke.